Уильям «Гетц» Хьёртсберг (часто Хьoртсберг, ) (род. 1941, Нью-Йорк — 22 апреля 2017, Ливингстон) — американский писатель и сценарист, известный в первую очередь романом «Падший ангел» (1978) и сценарием к фильму «Легенда».

Биография 
Родился Уильям Хьёртсберг 1941 года в Нью-Йорке. Окончил в 1962 году Дартмутский колледж. Потом учился в «Йельской школе драмы» и Стэнфордском университете.

В экспериментальном фантастическом романе «Серое вещество мозга» (Gray Matters, 1971) описана ироническая утопия, жители которого могут с помощью гигантского компьютера и собственных трансцендентальных усилий перевоплотиться в мистических «цереброморфов».

Интересной, хотя во многом и противоречивой, попыткой совместить научную фантастику, оккультную прозу и детектив стал роман 1978 года «Грешный ангел» («Падение Ангела»), дополнительную популярность которому принесла экстравагантная экранизация Алана Паркера «Сердце Ангела» (1987).

Работы

Художественные произведения 
 Алп (1969)
  (1971)
 Симбиография (1973)
 Toro! Toro! Toro! (1974)
 Грешный ангел (1978)
  (1994)
 Завтра (2015)

Сценарии 
 Гром и молния (1977)
 Персики из штата Джорджия (ТВ, 1980)
 Легенда (1985)
 Сердце Ангела (1987)

Документальные произведения

Транскрипция фамилии 
Фамилия Hjortsberg — шведского происхождения, и на русский транслитерируется как Юртсберг. Для англоязычного писателя фамилия была переведена на русский как Хьёртсберг или Хьортсберг.

Примечания

Литература 
 Clute J.: Hjortsberg, William. // John Clute, Peter Nicholls: The Encyclopedia of Science Fiction. 3-е изд. (онлайн), 27 февраля 2020.

Ссылки 
 William Hjortsberg official website
 Photograph of the author
 New York Magazine, 20 Nov 1978
 Лаборатория фантастики

Сценаристы США
Писатели США в жанре хоррор
Стипендиаты Стегнера (Стэнфордский университет)